Urbschat ist der Name von
 Fritz Urbschat (1884–1970), Wirtschaftspädagoge, Geschichte der Königsberger Handelshochschule
 Claudia Urbschat-Mingues (* 1970), Schauspielerin, Synchronsprecherin